Post- en Telegraafkantoor (Assen) - Rijksmonument
 Post- en telegraafkantoor (Loenen aan de Vecht) - Rijksmonument
 Post- en telegraafkantoor (Stavenisse) - Rijksmonument
 Post- en telegraafkantoor (Terneuzen) - Rijksmonument
 Post- en Telegraafkantoor (Tiel) - Gemeentelijk monument
 Post- en telegraafkantoor (Woerden) - Rijksmonument
 Post- en Telegraafkantoor (Winkel) - Gemeentelijk monument

 Hoofdpostkantoor (Leeuwarden) - Rijksmonument